Icușeni se poate referi la:
 Icușeni, Botoșani
 Icușeni, Iași